Der FC Birkirkara (offiziell: Birkirkara Football Club) ist ein maltesischer Fußballklub aus Birkirkara.

Geschichte 
Der Verein entstand im Dezember 1950 aus der Fusion von Birkirkara United FC mit Birkirkara Celtic. 1994 erfolgte die Fusion mit Luxol SC St. Andrew’s zu Birkirkara Luxol FC. Seit 1997 heißt der Verein FC Birkirkara. In der Saison 1997/98 nahm der Verein erstmals am UEFA-Pokal teil. Zurzeit spielt er in der höchsten maltesischen Spielklasse, der Maltese Premier League.

Erfolge 
Maltese Premier League:
 Meister (4): 2000, 2006, 2010, 2013
 Vizemeister (6): 1953, 1997, 1998, 1999, 2003, 2004, 2005, 2014

U*Bet F.A. Trophy:
 Pokalsieger (5): 2002, 2003, 2005, 2008, 2015
 Finalist (5): 1973, 1990, 1999, 2000, 2001

Maltesischer Supercup:
 Sieger (7): 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2013, 2014

Euro Challenge Cup:
 Sieger (3): 1998, 2004, 2009
 Finalist (3): 1999, 2000, 2005, 2011/12 season

 Super 5 Cup:
 Sieger (3): 1999, 2004, 2006
 Finalist (2): 1997, 2005

Europapokalbilanz

Weblinks 
 Offizielle Website (englisch)

Einzelnachweise 

Maltesischer Fußballverein
Sport (Birkirkara)
FC Birkirkara